Bálint est un prénom hongrois masculin.

Étymologie

Équivalents 
 Valentin

Personnalités portant ce prénom 
 Bálint Alsáni
 Bálint Balassi
 Bálint Magosi
 Bálint Szeghalmi
 Bálint Virág (né en 1973), mathématicien hongrois et canadien.

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom masculin